Бос () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Руан, кантон Ле-Мениль-Энар. Расположен в 10 км к юго-востоку от Руана. На территории коммуны расположен аэропорт Руана Вале де Сен. Один из многочисленных городов-спутников Руана, входит в состав Метрополии Руан Нормандия.

Население (2018) — 3 867 человек.

Достопримечательности 
 Комплекс зданий бывшего аббатства Сент-Аман
 Голубятня XVI века
 Церковь Святого Спасителя XIII—XVII в стиле Ренессанс

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 18,1 %
 строительство — 13,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 43,3 %
 государственные и муниципальные службы — 25,1 %

Уровень безработицы (2017) — 7,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 24 600 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Боса с 2020 года занимает Брюно Гризель (Bruno Grisel). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 56,26 % голосов.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции